Dinastia Goryeo a condus Coreea între 918 și 1392. Aceasta se compune din 34 regi, în 17 generații. Ceea ce urmează este, în primul rând, o genealogie selectivă a clanului Wang , și în al doilea rând, un tabel cu relațiile dintre Dinastia mongolă Yuan și Dinastia Goryeo.

Clanul regal Wang

Căsătoriile intre Dinastia Yuan si Goryeo

Note 

Arbori genealogici
Goryeo
Goryeo
Regalitate coreeană
Regalitate asiatică
Istoria Coreei